Irwyn steht für:

 Grant Irwyn (* 1984), australischer Radrennfahrer
 Kap Irwyn, Kap an der Dufek-Küste der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Irvine
 Irwin (Begriffsklärung)